A 23ª edição da Vuelta decorreu entre 25 de abril a 12 de Maio de 1968, A corrida foi composta por 18 etapas, num total de mais de 2990 km, com uma média de 37,958 km/h. A corrida começou em Zaragoza e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1968
1968 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1968